

Sigle 
 Vector Markup Language

Codici 
 vml – codice ISO 639-3 della lingua malgana